Карпуниха — название населённых пунктов:

Россия 
 Карпуниха — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Карпуниха — село в Уренском районе Нижегородской области.
 Карпуниха — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.